Ке́нни ( и ) — англоязычные имя и фамилия.
 Кенни, Боб (1931—2014) — американский баскетболист, чемпион Олимпийских игр в Хельсинки (1952).
 Кенни, Грант (род. 1963) — австралийский гребец-байдарочник.
 Кенни, Джейсон (политик) (род. 1968) — канадский политик, министр национальной обороны Канады.
 Кенни, Джейсон (велогонщик) (род. 1988) — британский велосипедист-трековик, пятикратный олимпийский чемпион.
 Кенни, Джонджо (род. 1997) — английский футболист, защитник клуба «Оксфорд Юнайтед» и юношеской сборной Англии (до 19 лет).
 Кенни, Джонджо (кёрлингист) (род. 1961) — шотландский, затем ирландский кёрлингист и тренер.
 Кенни, Джонни (род. 2003) — ирландский футболист.
 Кенни, Джордж Черчилль (1889—1977) — генерал ВВС США, командовавший воздушными силами Союзников в юго-западной части Тихоокеанского театра военных действий.
 Кенни, Джун (1933—2021) — американская актриса кино и телевидения.
 Кенни, Клейтон (1928—2015) — канадский боксёр лёгкой весовой категории.
 Кенни, Лора (до замужества Тротт; род. 1992) — британская профессиональная трековая велогонщица.
 Кенни, Майкл Хьюз (1937—1995) — прелат Римско-католической церкви, 3-й епископ Джуно.
 Кенни, Пэдди (род. 1978) — ирландский футболист.
 Кенни, Роуленд (1882—1961) — британский дипломат, писатель, журналист. Брат Энни Кенни.
 Кенни, Стивен (род. 1971) — ирландский футболист, футбольный тренер, главный тренер ФК «Дандолк».
 Кенни, Томас (род. 1962) — американский актёр озвучивания.
 Кенни, Холли (род. 1995) — британская актриса.
 Кенни, Эдуард Джон (1921—2019) — британский филолог-классик.
 Кенни, Элизабет (1880—1952) — австралийская медсестра и писательница.
 Кенни, Эмер (род. 1989) — британская актриса и сценарист.
 Кенни, Энда (род. 1951) — ирландский политик, премьер-министр Ирландии (2011—2017).
 Кенни, Энни (1879—1953) — английская суфражистка. Сестра Роуленда Кенни.
 Кенни, Энтони (род. 1931) — английский учёный-философ.
 Составные фамилии
 Кенни-Сильвер, Керри (род. 1970) — американская актриса, певица, сценарист, продюсер и комик.

Топоним 
 Кенни — деревня в уезде Рапламаа, Эстония.

В искусстве 
 Кенни Маккормик — один из главных героев сериала «Южный парк».
 Кенни — персонаж серии игр The Walking Dead.

Музыканты 
 Кенни Джи — музыкант.
 Роджерс, Кенни — кантри-певец.
 Эдвардс, Кенни Эрл — хэви-металлический барабанщик.

Писатели 
 Кенни, Поль — совместный псевдоним Жана Либера (Jean Libert, 1913—1995) и Гастона Ванденпанюиса (Gaston Vandenpanhuyse, 1913—1981), авторов романов о секретном агенте Франсисе Коплане, многие из которых переведены на русский язык.

Художники 
 Кенни Джейсон — американский художник-импрессионист конца XIX века.